Niemcy:
 Wippingen – dzielnica Blausteinu 
 Wippingen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Emsland